Железнодорожная магистраль «Китай — Киргизия — Узбекистан» — проектируемая 454-километровая железная дорога, признанная соединить железные дороги Китая и Узбекистана через территорию Киргизии, а далее через Туркменистан, Иран и Турцию связать с европейской сетью железных дорог в рамках транспортной системы Нового шёлкового пути.

Маршрут 
После продолжительной полемики при обсуждении маршрута через Киргизию выбрано «северное» направление: от китайского города Кашгар (является конечной точкой железной дороги в южном Синьцзяне), через приграничный Торугарт, долину Арпа (Ферганский хребет) далее через Макмал и Джалал-Абад в Узбекистан. Планируемая протяжённость киргизского участка составляет 268,4 километра, китайского участка — 165 километров.

Технические характеристики 
Китай и Киргизия до сих пор не имеют единого мнения по поводу ширины колеи магистрали. Киргизская сторона настаивает на применении стандарта 1520 мм, китайская сторона — на ширине 1435 мм. По состоянию на май 2011 года, предполагалось что пунктом замены тележек будет станция Тузбель в Киргизии.

Уже сейчас ясно, что магистраль будет однопутной и неэлектрифицированной.

Экономические характеристики 
В 2003 году Китай выделил 20 млн юаней (2,4 млн долларов США) на разработку предварительного ТЭО железнодорожной магистрали. Китайские эксперты, разработавшие предварительное ТЭО железнодорожной магистрали, отметили ряд преимуществ нового пути по сравнению с существующими транспортными коридорами: новая магистраль короче существующего транспортного коридора более чем на 900 км, строительство железной дороги улучшит состояние транспортного сообщения между центрально-азиатскими странами и предоставит им удобный выход к морю. По предварительным расчётам Киргизия будет ежегодно получать около 200 миллионов долларов США за счёт транзита грузов через свою территорию. По самым оптимальным подсчётам объём внутренних грузов в пределах Киргизии составит не более 5 %.

Стоимость строительства железнодорожной магистрали по территории Кыргызстана оценивается в 1,34 млрд долларов США. Поскольку у Киргизии нет собственных источников финансирования данной магистрали, предполагается, что строительство будет вестись на деньги КНР.

Строительство 
Согласно межправительственным соглашениям строительство железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан» будет осуществлять китайская компания «China National Machinery Imp. & Exp. Corporation». Руководитель проекта по строительству железной дороги «Китай-Киргизия-Узбекистан» — Чжу Сяомэй.

Начало строительства перенесено с осени 2022 года на 2023 год. 18 января 2023 г. в Бишкеке состоялось открытие совместного Проектного офиса по координации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан с участием представителей Министерства транспорта Республики Узбекистан и АО Узбекистон темир йуллари.

Критика проекта 
Идея строительства железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан» подверглась критике в Кыргызстане. По мнению Кубата Рахимова, озвученные затраты завышены, окупаемость проекта сомнительна: «на маршруте будет восемь госграниц, две процедуры замены тележек: сначала на киргизско-китайской границе, а затем на туркменско-иранской, и еще паромная переправа в Турции через озеро Ван.

По мнению четвертого президента КР Алмазбека Атамбаева, железная дорога будет обслуживать интересы других стран, не принося Кыргызстану ощутимой пользы. Он высказался за то, чтобы вместо этого наращивать транспортные магистрали внутри страны, в частности, между севером и югом Кыргызстана.

См. также 
 Закаспийская военная железная дорога
 Среднеазиатская железная дорога
 Транспорт в Китайской Народной Республике
 ВСМ Пекин — Москва

Примечания

Ссылки 
 StanRadar.com:  Железная дорога «Китай — Киргизия — Узбекистан». Риски и выгоды

Железные дороги Китая
Железные дороги Киргизии
Транспорт Синьцзян-Уйгурского автономного района